«Белвест» — белорусско-российское предприятие по производству обуви, расположенное в Витебске, Белоруссия.

История 
Предприятие было создано в 1988 году, став одним из первых предприятий в СССР с совместным иностранным капиталом. В создании участвовали немецкий концерн «Salamander» и витебская фабрика «Красный Октябрь». Первая пара обуви была выпущена в 1989 году.

В 1990 году «Белвест» вышло на проектную мощность — 2 млн пар обуви в год. С 1991 года начали открываться фирменные магазины. По состоянию на октябрь 2018 года сеть торговли насчитывает более 350 магазинов на территории Белоруссии и России.

В 2002 году предприятие стало первым на территории СНГ, получившим сертификат соответствия системы качества разработки и производства обуви требованиям ISO 9001.

С 2003 года — белорусско-российское предприятие, учредителями которого стали минский концерн «Беллегпром» и московский ЗАО «Политекс».

В 2006 году «Белвест» стал официальным спонсором фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

С 2011 года компания состоит в холдинге с учредителями — концерном «Беллегпром» и ООО «Инвестпром».

Компания «Белвест» изготовила модели для деловых выходов олимпийской сборной Республики Беларусь на время проведения Зимних Олимпийских игр 2018.

Достижения 
 «Лучший товар Республики Беларусь» (2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014).
 Первое место в номинации «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке РФ» (2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
 Премия правительства Республики Беларусь за высокое качество (2002, 2005).
 Один из лучших производителей качественной продукции по версии «Global Quality Management»(1995).

Примечания

Литература 
 
 

Предприятия обувной промышленности СССР
Предприятия обувной промышленности Белоруссии
Предприятия Витебска
Торговые марки Белоруссии
Производители одежды и обуви Белоруссии